

Définition mathématique 

Dans un sens général, la vitesse ou la rapidité exprime la variation d'une grandeur, la production/transformation/destruction d'une quantité en fonction du temps. Pour un changement plus grand en un temps équivalent, la vitesse est plus grande.

Exemples : vitesse de propagation d'une onde, vitesse de transformation d'une molécule en une autre, vitesse de lecture (voir lecture rapide), vitesse d'exécution d'un programme informatique, etc.

La variation de la vitesse est l'accélération. Il s'agit alors de la variation d'une variation. Ce processus peut être répété et les fonctions résultantes sont appelées les dérivées d'ordre n.

Grandeur physique 

La vitesse est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'évolution de la position dans l'espace en fonction du temps. On distingue :
 la vitesse angulaire, une mesure de la vitesse de rotation ;
 la vitesse ascensionnelle d'un avion ;
 la vitesse commerciale, pour les transports en commun, vitesse moyenne utile à l'usager ;
 la vitesse initiale, parfois notée  :
 vitesse initiale, au temps t=0, de transformation d'un substrat par une enzyme ;
 vitesse initiale, vitesse à laquelle un projectile sort d'une arme, aussi appelée vitesse à la bouche ;
 la vitesse de libération, vitesse conduisant un corps à échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle d'une planète ;
 la vitesse d'une onde ;
 la vitesse orbitale d'un astre ;
 la vitesse de satellisation minimale, vitesse théorique minimale nécessaire à la mise en orbite d'un corps ;
 la vitesse supraluminique, vitesse dépassant en apparence la vitesse de la lumière.

En relativité restreinte, on utilise également les notions de :
 rapidité ;
 pseudorapidité.

Autres 

Vitesse peut référer à :
 Vitesse Arnhem, un club de football ;
 La vitesse individuelle et la vitesse par équipes, des compétitions de cyclisme sur piste ;
 Vitesse moto, un grand prix de moto ;
 Boîte de vitesses, le second maillon de la chaîne de transmission de puissance du moteur à un véhicule. Elle permet de moduler le rapport de vitesse de rotation entre le moteur et les roues ;
 Vitesse en aviation, les différentes notions de vitesse utilisées pour l'aviation ;
 Les vitesses indiquées par le constructeur d'un avion ;
 Vitesse, un groupe néerlandais de musique pop.
 Vitesse, un jeu de société avec un jeu de 52 cartes.

Voir aussi